Rifai bezeichnet:
 Rifai, islamischer Sufiorden
 die Rifai-Moschee in Kairo

Rifai ist der Familienname folgender Personen:
 Abd al-Munʿim ar-Rifaʿi (1917–1985), jordanisch-libanesischer Politiker und Dichter, Premierminister von Jordanien
 Ahmed Rifai (1118–1182), bedeutender Sufi
 
 Zaid ar-Rifaʿi (* 1936), jordanischer Politiker und Premierminister